Martina martina är en ringmaskart som beskrevs av Ziegler 1984. Martina martina ingår i släktet Martina, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
martina